Crosley ist der Familienname folgender Personen:

 Powel Crosley jun. (1886–1961), US-amerikanischer Industrieller und Erfinder
 Reginald Crosley (* 1937), haitianischer Internist und Schriftsteller

Crosley bezeichnet ferner folgende Firmen und Produkte:
 Crosley Corporation, US-amerikanischer Konzern
 Crosley Motors, US-amerikanischer Automobilhersteller (1939–1952)
 Crosley Broadcasting Corporation, US-amerikanische Fernsehgesellschaft, heute WLW

Siehe auch:
 Crossley